Gostomia ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gostomia (Nowe Miasto nad Pilicą) in der Woiwodschaft Masowien
 Simsdorf (Zülz) in der Woiwodschaft Oppeln
 Gostomia (Wałcz) in der Woiwodschaft Westpommern